Monte Carmelo — elevação em Israel
 Monte Carmelo (Minas Gerais) — município brasileiro

Geografia da Venezuela
 Monte Carmelo (município) — no estado de Trujillo
 Monte Carmelo (Trujillo) — cidade capital do município homónimo